TV Cabo pode ser um termo para Televisão a cabo, ou pode ainda ser:
 NOS Comunicações, operador nacional português de televisão por cabo e satélite, pertencente ao grupo NOS.
 TV Cabo Moçambique, operador nacional moçambicano de televisão por cabo e satélite, pertencente ao grupo Visabeira.
 TV Cabo Angola, operador nacional angolano de televisão por cabo e satélite, pertencente ao grupo Visabeira.
 TV Cabo Macau, operador de Macau de televisão por cabo e satélite, detido a 89% pela Portugal Telecom e minoritariamente por outras empresas.
 Grupo TV Cabo, operadora de TV por assinatura via cabo brasileira com operações em algumas cidades da Bahia.

Desambiguação